

Geografia
 Blevins – comune degli Stati Uniti d'America, situato in Arkansas

Persone
 Hal Blevins (1943) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Jerry Blevins (1983) – giocatore di baseball statunitense
 Leon Blevins (1926-1987) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Ronnie Gene Blevins (1977) – attore statunitense
 Ruby Rose Blevins, in arte Patsy Montana (1908-1996) – attore statunitense